Айдара
 Айдара — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Айдара, Амаду (род. 1998) — малийский футболист.
 Айдара, Кассим (род. 1987) — сенегальский футболист.
 Айдара, Массадио (род. 1992) — малийский и французский футболист.
 Айдара, Мохамед (род. 1989) — сенегальский футболист.